Saint-Christophe steht für:
 Saint-Christophe (Aostatal), Gemeinde in der Provinz Aosta, Italien
 Saint-Christophe-et-Niévès, französische Bezeichnung für den Staat St. Kitts und Nevis innerhalb der Westindischen Inseln
 Kanton Saint-Christophe-en-Bazelle, ehemaliger Kanton im Département Indre, Frankreich (bis 2015)

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Christophe (Allier), Département Allier
 Saint-Christophe (Charente), Département Charente
 Saint-Christophe (Charente-Maritime), Département Charente-Maritime
 Saint-Christophe (Creuse), Département Creuse
 Saint-Christophe (Eure-et-Loir), Département Eure-et-Loir
 Saint-Christophe (Rhône), Département Rhône
 Saint-Christophe (Savoie), Département Savoie
 Saint-Christophe (Tarn), Département Tarn
 Saint-Christophe (Vienne), Département Vienne
 Saint-Christophe, ehemals im Département Calvados, heute ein Teil von Pont-d’Ouilly

Gemeinden mit Namenszusatz in Frankreich:
 Saint-Christophe-à-Berry, Département Aisne
 Saint-Christophe-d'Allier, Département Haute-Loire
 Saint-Christophe-de-Chaulieu, Département Orne
 Saint-Christophe-de-Double, Département Gironde
 Saint-Christophe-des-Bardes, Département Gironde
 Saint-Christophe-des-Bois, Département Ille-et-Vilaine
 Saint-Christophe-de-Valains, Département Ille-et-Vilaine
 Saint-Christophe-Dodinicourt, Département Aube
 Saint-Christophe-du-Bois, Département Maine-et-Loire
 Saint-Christophe-du-Foc, Département Manche
 Saint-Christophe-du-Jambet, Département Sarthe
 Saint-Christophe-du-Ligneron, Département Vendée
 Saint-Christophe-du-Luat, Département Mayenne
 Saint-Christophe-en-Bazelle, Département Indre
 Saint-Christophe-en-Boucherie, Département Indre
 Saint-Christophe-en-Bresse, Département Saône-et-Loire
 Saint-Christophe-en-Brionnais, Département Saône-et-Loire
 Saint-Christophe-en-Champagne, Département Sarthe
 Saint-Christophe-en-Oisans, Département Isère
 Saint-Christophe-et-le-Laris, Département Drôme
 Saint-Christophe-la-Couperie, ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire
 Saint-Christophe-le-Chaudry, Département Cher
 Saint-Christophe-le-Jajolet, Département Orne
 Saint-Christophe-sur-Avre, Département Eure
 Saint-Christophe-sur-Condé, Département Eure
 Saint-Christophe-sur-Dolaison, Département Haute-Loire
 Saint-Christophe-sur-Guiers, Département Isère
 Saint-Christophe-sur-le-Nais, Département Indre-et-Loire
 Saint-Christophe-sur-Roc, Département Deux-Sèvres
 Saint-Christophe-Vallon, Département Aveyron
 Villers-Saint-Christophe, Département Aisne

Siehe auch:
 Lay-Saint-Christophe,  französische Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle